Сасеруэла () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 247,28 км². Население — 652 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Página del Ayuntamiento de Saceruela 
 Información sobre Saceruela

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля